schutkolk – de ruimte tussen de twee deurparen van een schutsluis
kolk (water) – ook wiel of weel, een type oppervlaktewater
straatkolk of trottoirkolk – een voorziening in een weg om regenwater af te voeren
draaikolk – een plaatselijke draaiende stroom in een grotere hoeveelheid vloeistof
kolk (werktuig) – een apparaat om vissen mee te vangen

Als naam
Kolk (Delft) – voormalige kolken aan de noord- en zuidkant van de Oude Delft in Delft
Kolk (Rotterdam) – een straat in het centrum van Rotterdam
Kolk (Zagorje ob Savi) – een plaats in Slovenië
Kolken (waterschap) – voormalig waterschap in Groningen
Nieuwezijds Kolk – een pleintje aan de Nieuwezijds Voorburgwal in het centrum van Amsterdam
Oudezijds Kolk – een gracht buiten de Zeedijk in het centrum van Amsterdam
Santi Kolk – profvoetballer
Slibkolk - een water bij het Giethoornsche Meer

Zie ook
De Kolk (doorverwijspagina), de naam van een aantal buurtschappen
Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk (1797-1862) – Nederlands geneesheer, vernieuwer in de psychiatrie, hoogleraar en rector magnificus in Amsterdam en Utrecht